Newry puede referirse a los siguientes topónimos:

 Newry (Irlanda del Norte), ciudad en Irlanda del Norte (Reino Unido).
 Newry (Carolina del Sur), lugar designado por el censo en el estado de Carolina del Sur (Estados Unidos).
 Newry (Maine), pueblo en el estado de Maine (Estados Unidos).
 Newry (Pensilvania), municipio en el estado de Pensilvania (Estados Unidos).